Veitsmühle ist der Ortsname von

 Veitsmühle (Bad Königshofen im Grabfeld), Ortsteil der Stadt Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Veitsmühle (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Veitsmühle (Rimpar), Ortsteil des Marktes Rimpar, Landkreis Würzburg, Bayern
 Veitsmühle (Veitsbronn), Ortsteil der Gemeinde Veitsbronn, Landkreis Fürth, Bayern